Tenisový turnaj WTA AEGON International 2012 se konal ve dnech 16. až 23. června 2012 v anglickém Eastbourne na otevřených travnatých dvorcích. Dějištěm se stal areál Devonshire Park Lawn Tennis Clubu a událost patřila do kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 600 000 USD.

Obhájkyně titulu Francouzka Marion Bartoliová podlehla v semifinále Rakušance Tamiře Paszekové, která získala titul po finálové výhře nad Angelique Kerberovou 5–7, 6–3, 7–5.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Agnieszka Radwańska (1. kolo)
  Petra Kvitová (1. kolo)
  Caroline Wozniacká (1. kolo)
  Marion Bartoliová (semifinále)
  Angelique Kerberová (finále)
  Ana Ivanovićová (odstoupila)
  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Daniela Hantuchová (2. kolo)
  Petra Cetkovská (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Anne Keothavongová
  Heather Watsonová

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Gréta Arnová
  Stéphanie Duboisová
  Laura Robsonová
  Jelena Vesninová
  Andrea Hlaváčková – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
  Ana Ivanovićová (zranění pravého kyčle)
  Kaia Kanepiová (zranění paty) 
  Pcheng Šuaj
  Věra Zvonarevová

 Skrečování 
z dvouhry
  Sie Su-wej (zranění zad)
ze čtyřhry
  Elena Baltachová (zranění krku)
  Paola Suárezová (zranění bederní páteře)
  Sie Su-wej (zranění zad)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Tamira Paszeková
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Marion Bartoliová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Klára Zakopalová
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Angelique Kerberová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Tamira Paszeková
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=7
| RD2-seed2=5
| RD2-team2= Angelique Kerberová
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=5
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (finále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová ''(1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (vítězky)'

Pavouk

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2012